

Persone 
 António Eduardo Pereira dos Santos, noto come Kanu – calciatore brasiliano
 Victor Hugo Soares dos Santos, noto come Kanu – calciatore brasiliano
 Christopher Kanu – calciatore nigeriano
 Elias Kanu – calciatore brasiliano
 Hal Robson-Kanu – calciatore inglese naturalizzato gallese
 Nwankwo Kanu – calciatore nigeriano
 Rubenilson dos Santos da Rocha, noto come Kanu – calciatore brasiliano

Altro 
 Isola Kanu – isola delle isole Andreanof
 Kenya African National Union (KANU) – partito politico keniota